VM i snooker 1977 (Embassy World Snooker Championship) spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 18–30 april 1977. Det var första gången som VM spelades i denna arena som fortfarande används som spelplats. Valet av arena gjordes av promotorn Mike Watterson, vars fru hade sett en teaterpjäs i arenan och tyckt mycket om den.

Händelser under turneringen 
 John Spencer vann sin tredje och sista VM-titel, det var även hans första sedan 1971.
 Detta var den första VM-turneringen som spelades sedan snookerns världsranking hade införts 1976. Världsmästaren John Spencer blev dock inte världsetta eftersom rankingen baserades på VM-resultat tre år bakåt i tiden.
 Cliff Thorburn blev den förste (och hittills ende) spelaren från Nordamerika att gå till final i VM.
 BBC sände från semifinalerna och finalen.

Resultat

Externa länkar 
 

1977 i Storbritannien
Snookersäsongen 1976/1977
1977
Sportevenemang i Sheffield